Курнев:

 Курнев, Борис Иванович (1921—1963) — советский футболист.
 Курнев, Владимир Борисович (род. 1950) — советский футболист; советский и белорусский тренер.